Гавриил Фёдорович Бабиев  (18 (30) марта 1860, Михайловская, Кубанская область — 6 февраля, 1921, Лемнос) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой и Гражданской войны в рядах Белой армии.

Биография 
Православный. Из казаков ст. Михайловской Кубанское казачье войско.
Образование получил в частном учебном заведении.
 01.04.1876 вступил на службу в строевой состав 1-го Лабинского полка ККВ.
 30.07.1882 окончил Ставропольское казачье юнкерское училище по 2-му разряду с присвоением звания Подхорунжий.
 01.02.1883 произведен в Хорунжие с переводом в 1-й Екатеринодарский полк ККВ. Позже служил в Кубанском каз. дивизионе дислоцировавшим Варшаве. Здесь во время больших маневров, он неоднократно состоял в личной охране Императора Александра III (1884, 1886 годы).
 1892-м Бабиев командируется в Петербург в Офицерскую кавалерийскую школу и назначается в переменный состав казачьего отдела.
 07.05.1893 за выдающие способности в джигитовке был отмечен самим Государем «Всемилостивейше пожалован перстень с драгоценными камнями из Кабинета Его Императорского Величества». Во время своего визита в Россию персидский шах был настолько восхищен его ездой и джигитовкой, что наградил его, и «Государь Император разрешил принять и носить персидский Орден Льва и Солнца 4-й степени».
 15.08.1894 по окончил Офицерскую кавалерийскую школу («успешно») пребывал в кадре льготных полков.
 1902-м переводен в 1-й Лабинский полк «для уравнения». Это означало, что он является кандидатом в помощники командира полка с производством в чин войскового старшины. (7 лет 10 мес. 23 д. командовал сотней).
 22.08.1911-2.05.1913 командующий льготным составом 2-го Черноморского полка ККВ.
 02.05.1913-после 01.03.1914 командир 1-го Екатеринодарского казачьего полка ККВ.
 1914 Участник Великой войны.
 09.03.1915 награждён Георгиевским оружием.
 За то, что 8 авг. 1914 г. с боя взял своим полком лесную опушку, которую удержал до конца сражения, причем были взяты в плен как пешие, так и конные австрийцы.
 18.11.1915 Генерал майор (ст. 05.07.1915).
 07.06.1916 командир 1-й бригады 1-й Кубанской казачьей дивизии.
 09.02 — 30 .04. 1918 участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Кубанской дружине.
 01.08.1918 в резерве чинов Кубанского казачьего войска. Генерал лейтенант. В Добровольческой армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма.
 1920 в эмиграции Греция
 1921 умер на о. Лемнос. перезахоронен в г. Вранье (Югославия).

Чины 
 01.04.1876 Казак;
 30.07.1882 Младший урядник;
 15.08.1882 Подхорунжий;
 01.02.1883 Хорунжий;
 01.02.1887 Сотник;
 13.10.1888 Подъесаул;
 01.06.1895 Есаул;
 26.02.1909 Войсковой старшина;
 26.08.1912 Полковник;
 18.11.1915 Генерал-майор;
 1918 Генерал-лейтенант.

Награды 
 «Всемилостивейше пожалован перстень с драгоценными камнями из Кабинета Его Императорского Величества». (ВП 07.05.1893);
 Персидский орден Льва и Солнца 4-й степени (ВП 1893);
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 1896);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (ВП 1906);
 Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915);
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 01.10.1916);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 01.1915);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 01.1915).

Семья 

В честь прославленных генералов Русской армии, в 2012 решено было установить мемориальную плиту, в уютном местечке в станице Михайловской под названием «Бабиев сад», где некогда и располагалась родовая усадьба Бабиевых.

Источники 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. С-Петербург, 1914
 Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916
 Волков С. В. Офицеры российской гвардии. М. 2002
 Список старшим войсковым начальникам, начальникам штабов: округов, корпусов и дивизий и командирам отдельных строевых частей. С.-Петербург. Военная Типография. 1913.
 Волков С. В. «Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение». СПб, 2003.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н., Киреев Ф. С., Картагузов С. П. Кубанские, терские и уральские казаки в наступлении Юго-Западного фронта 1916 года. М.: Рейтар, 2007.
 ВП 1914—1917 и ПАФ 1917. Вохмянин В. К.
 Фото предоставил П. Н. Стрелянов (Калабухов)
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 1269, 03.03.1915
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 1276, 21.04.1915

Ссылки 
 
 Сайт Русская Императорская Армия
 Стреляной (Калабухов) П. Н. Казаки в Персии. 1909—1918 гг. — : ЗАО Центрполиграф, 2007. — 442 с. — (Россия забытая и неизвестная). — ISBN 978-5-9524-3057-0
 Елисеев Ф. И. Казаки на Кавказском фронте 1914—1917 — (!!!doc!!!)
 Елисеев Ф. И. С Корниловским Конным
 ВП по военному ведомству//Разведчик № 1276, 21.04.1915

Кубанские казаки
Выпускники Ставропольского казачьего юнкерского училища
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Казаки в Первой мировой войне
Русские эмигранты первой волны в Греции
Командиры бригад в Первой мировой войне (Россия)
Перезахороненные